Magadan beschreibt:

eine Stadt in Russland, siehe Magadan
den gleichnamigen Oblasten, siehe Oblast Magadan 
den Stadtkreis in Russland, siehe Stadtkreis Magadan

Siehe auch:

Dreifaltigkeitskathedrale (Magadan)